Трка на 200 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 26, 27. и 28. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. није бранила Шели Ен Фрејзер-Прајс са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовале су 51 атлетичарка из 35 земаља.

  Америчка Девичанска Острва (1)
  Аустралија (1)
  Бахаме (1)
  Белгија (1)
  Бразил (2)
  Бугарска (1)
  Венецуела (1)
  Грчка (1)
  Израел (1)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Јамајка (3)
  Јапан (1)
  Јужноафричка Република (1)
  Казахстан (2)
  Канада (3)
  Кина (1)
  Кипар (1)
  Куба (1)
  Нигерија (1)
  Обала Слоноваче (1)
  Пољска (1)
  Порторико (1)
  Русија (2)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Сингапур (1)
  САД (3)
  Словенија (2)
  Таџикистан (1)
  Тринидад и Тобаго (3)
  Уједињено Краљевство (3)
  Украјина (3)
  Холандија (1)
  Чиле (1)
  Швајцарска (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="2" | Флоренс Грифит Џојнер || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 21,34
| rowspan="2" | Сеул, Јужна Кореја 
| rowspan="2" | 29. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
|-
| Рекорд светских првенстава
| Зилке Гладиш Милер || 
| 21,74
| Рим, Италија
| 3. септембар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Алисон Филикс || 
| 21,98
| Доха, Катар
| 15. мај 2015.
|-
| rowspan="4" | Европски рекорд
| rowspan="2" | Марита Кох || rowspan="4" | 
| rowspan="4" | 21,71
| Кемниц, Источна Немачка
| 10. јун 1979.
|-
| Потсдам, Источна Немачка
| 21. јул 1984.
|-
| rowspan="2" | Хајке Дрекслер
| Јена, Источна Немачка
| 29. јун 1986.
|-
| Штутгарт, Западна Немачка
| 29. август 1986.
|-
| Северноамерички рекорд
| Флоренс Грифит Џојнер || 
| 21,34
| Сеул, Јужна Кореја 
| 29. септембар 1988.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Ана Клаудија Силва || 
| 22,48
| Сао Паоло, Бразил
| 6. август 2011.
|-
| Афрички рекорд 
| Мери Оњали Омагбеми || 
| 22,07
| Цирих, Швајцарска
| 14. август 1996.
|-
| Азијски рекорд
| Сумеј Ли || 
| 22,01| Шангај, Кина
| 22. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Мелинда Гејнсфорд Тејлор || 
| 22,23| Штутгарт, Немачка
| 13. јул 1997.
|-
!colspan="6" | Рекорди после завршетка Светског првенства 2015.
|-
| Рекорд светских првенстава| rowspan="3" | Дафне Схиперс || rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 21,63| rowspan="3" | Пекинг, Кина 
| rowspan="3" | 28. август 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне|-
| Европски рекорд|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама су учествовале 52 такмичарке, подељене у 7 група. У финале су се пласирале по три првопласиране из група (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).,,
Ветар:Група 1: -0,9 м/с, Група 2: +0,2 м/с, Група 3: 0,0 м/с, Група 4: +0,2 м/с, Група 5: +0,1 м/с, Група 6: +0,2 м/с, Група 7: +0,4 м/с

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Ветар:Група 1: -0,1 м/с, Група 2: -0,1 м/с, Група 3: -0,1 м/с

Финале 
,

Ветар: +0,2 м/с

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном